Load — шестой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выход которого состоялся в июне 1996 года на лейбле Elektra Records в Соединенных Штатах и на Vertigo Records международно. Выход альбома Load ознаменовал собой отход от стиля трэш-метал в сторону хард-рока, что сильно разочаровало некоторых поклонников группы. Альбом записан в стиле таких жанров, как южный рок, блюз-рок, кантри-рок и альтернативный рок. Барабанщик Ларс Ульрих сказал более подробно о характере звучания Load: «Этот альбом и то, что мы с ним делаем, — вот, на мой взгляд, в чём суть Metallica: осваивать разные вещи. И если ты перестанешь осваивать что-то новое, сиди на одном месте и жди, когда сдохнешь». С длительностью в 78 минут Load является самым длительным альбомом в дискографии Metallica.

Load получил неоднозначные отзывы от критиков, но имел коммерческий успех, дебютировав на первом месте американского чарта Billboard 200. За первую неделю было продано 680 000 копий, что сделало альбом самым успешным дебютом 1996 года. Альбом был сертифицирован как пятикратно «платиновый» в Соединённых Штатах (RIAA) с продажами в 5 миллионов экземпляров. Четыре сингла — «Until It Sleeps», «Hero of the Day», «Mama Said» и «King Nothing» — были выпущены в целях маркетинга.

Предыстория 
Load, выпущенный примерно через пять лет после коммерчески успешного альбома Metallica, дал понять, что группа уходит от своих трэш-металлических корней в сторону хард-рока. На момент создания материала у группы насчитывалось 30 демо-версий песен, записанные Джеймсом Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом в домашней студии последнего. В начале 1995 года группа в студии Record Plant приступила к записи нового альбома, работа над которым длилась около года. Коллектив работал с продюсером Бобом Роком, который управлял процессом записи Metallica. В написании песен почти полностью отсутствует стиль трэш-метала, который охарактеризовал звучание группы в 1980-х годах. Metallica перечислила несколько исполнителей и групп, которыми они вдохновлялись во время написания песен альбомов Load и Reload, в том числе Kyuss, Alice In Chains, Soundgarden, Primus, ZZ Top, Pantera, Corrosion of Conformity, Тед Ньюджент, Aerosmith и даже, исполнители, получившие особую известность в 90-х, такие как Oasis, Аланис Мориссетт и Гарт Брукс, среди прочих. Это привело к тому, что Load имел гораздо более умеренный темп и мелодичное звучание. Вместо стаккато-риффов Хэтфилд и гитарист Кирк Хэммет экспериментировали с тонами и стилями, основанными на блюз-роке. Кроме того, Ульрих применил минималистский подход к записи своих барабанных партий, отказавшись от скорости и сложных партий на двойной бас-бочке, характерных для ранних альбомов, и используя более простые методы и стили игры. Тексты песен альбома демонстрируют отход от ранее социальных и политических тем Metallica; многие треки с Load обсуждают темы депрессии, в том числе «Bleeding Me», «Mama Said» и «Until It Sleeps», посвящённые смерти матери Хэтфилда, и «The Outlaw Torn», который повествует о копинге группы в связи со смертью Клиффа Бёртона. Другие песни, такие как «The House Jack Built» и «Cure», обсуждают темы наркомании и алкоголизма, а «Thorn Within» и «Poor Twisted Me» отражают борьбу Джеймса с депрессией.

Хэмметт, поощряемый продюсером Бобом Роком, впервые сыграл партии ритм-гитары на альбоме Metallica, ведь до этого он играл только соло, а Хэтфилд играл все ритм-партии, чтобы добиться более плотного звучания. Джеймс в свою очередь тоже записал несколько гитарных соло на альбоме.

Об альбоме 
Альбом стал для группы возвращением после пятилетнего перерыва с момента выхода их самой успешной пластинки Metallica. К моменту выхода Load сильно изменилась как стилистика группы — все участники коротко постригли волосы (хотя Кирк Хэммет впоследствии их вновь отрастил), так и музыка Metallica. На альбоме практически отсутствуют элементы трэш-метала — стиля, которого группа придерживалась на всех своих предыдущих альбомах. Вместо этого на альбоме представлены композиции жанров хард-рок, хеви-метал и даже блюз-рок. Как это было и с предыдущими релизами группы, 14 песен с альбома Load были изначально набросками и демо-вариантами, сочинёнными Джеймсом Хетфилдом и Ларсом Ульрихом и записанными в студии Ларса The Dungeon. Группа выбрала около 30 из них и весной 1995 отправилась в студию The Plant Studios, где и проработала следующий год. Продюсером группы снова стал Боб Рок, который работал с Metallica во время записи The Black Album.

Вместо отрывистых, агрессивных и жёстких риффов Хэтфилд и Хэммет больше экспериментировали с блюзом. Ларс Ульрих перестал использовать сложные приёмы игры (двойная педаль бас-бочки) и переключился на среднетемповую игру. Джеймс Хетфилд также с пессимистических социальных текстов перешёл на более личные и интроспективные (песня «Until It Sleeps», которая также вышла как сингл, адресована матери Хетфилда, умершей от рака, «Mama Said» развивает тему сложных взаимоотношений с матерью).

На альбоме также впервые представлен новый логотип группы, на котором «обрезаны» первая и последняя буквы с прежнего логотипа. Буклет издания альбома был объёмнее и содержал много фотографий группы. Тексты песен содержались не полностью в отличие от буклетов предыдущих альбомов, где тексты были представлены целиком.

Совершенно новая стилистика обложки Load сохранилась также и на следующем альбоме ReLoad и на синглах из этих альбомов. Обложка представляет собой фотографию Андреса Серрано под названием «Semen and Blood III». На ней изображена кровь быка, смешанная с семенной жидкостью автора, помещённая между двумя стёклами.

На данный момент именно Load является самым длительным альбомом во всей дискографии Metallica — 78 минут 59 секунд, хотя по замыслу группы он должен был быть ещё длиннее, но песню «The Outlaw Torn» пришлось укоротить на 30 секунд, так как иначе альбом не поместился бы на компакт-диск.

</blockquote>

Список композиций

Участники записи

Metallica 

 Джейсон Ньюстед — бас-гитара, бэк-вокал
 Ларс Ульрих — ударные, перкуссия

Производство 
 Боб Рок, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих — продюсеры
 Brian Dobbs, Randy Staub — звукооператоры
 Brian Dobbs, Jason Goldstein, Kent Matcke — ассистенты звукооператоров
 Mike Rew, Randy Staub — микширование
 Curry — ассистент микширования
 George Marino — мастеринг
 Paul DeCarli — цифровая обработка
 Mike Gillies, Chris Vrenna — ассистенты инженеров цифровой обработки
 Chris Vrenna — программирование
 Andie Airfix — дизайн
 Андрес Серрано — дизайн обложки
 Антон Корбейн — фотограф

Чарты и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Ссылки 
 Альбом «Load» на официальном сайте группы

Примечания

Литература 
 

Альбомы Metallica
Хард-рок-альбомы
Альбомы Elektra Records
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200